Международный теннисный турнир в Истборне 2015 (под спонсорским названием AEGON International 2015) — 41-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщчин, проводящегося в британском городе Истборн и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии. С этого года перестал проводиться турнир у мужчин, который проводился с 2009 по 2014 год.

В 2015 году турнир прошёл с 22 по 27 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Фелисиано Лопес
 в женском одиночном разряде —  Мэдисон Киз
 в мужском парном разряде —  Доминик Инглот и  Трет Конрад Хьюи
 в женском парном разряде —  Чжань Хаоцин и  Чжань Юнжань

Общая информация 
Одиночный турнир должен был собрать 6 представительниц из топ-10 мирового рейтинга. В последний момент с турнира снялись из-за вирусной болезни первый номер посева и вторая ракетка мира Петра Квитова, а также шестая сеянная и десятая в мире Анжелика Кербер. Прошлогодняя чемпионка Мэдисон Киз во втором раунде проиграла Белинде Бенчич. В итоге представительница Швейцарии смогла выиграть турнир, обыграв в финале № 9 посева Агнешку Радваньскую. Для Бенчич это титул стал дебютным в одиночном разряде в WTA-туре. В основных соревнованиях приняла участия три представительнице России. Лучше всех смогла выступить Дарья Гаврилова. которая вышла в четвертьфинал.

В парном турнире главный приз завоевал дуэт Каролин Гарсия и Катарина Среботник, переигравшие в финале Чжань Юнжань и Чжэн Цзе. Для Среботник победа на местных соревнованиях стала третей в карьере на местных соревнованиях. До этого она побеждала в 2011 году в паре с Кветой Пешке и в 2013 году с Надеждой Петровой. Прошлогодние чемпионки Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань не защищали свой прошлогодний титул, однако обе приняли участие в турнире. Юнжань с Чжэн Цзе вышла в финал, а Хаоцин с Флавией Пеннеттой проиграла в четвертьфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Белинда Бенчич обыграла  Агнешку Радваньскую со счётом 6-4, 4-6, 6-0.
 Бенчич выигрывает свой дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Радваньская сыграла 1-й одиночный финал и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Секция 2

Парный турнир 
  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник обыграли  Чжань Юнжань /  Чжэн Цзе со счётом 7-6(5), 6-2.
 Гарсия выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Среботник выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 36-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Истборне
 WTA Тур 2015 года
 Премьер-турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2015 года
2015